Чемпіонат УРСР з футболу 1954 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 7 зонах, участь у змаганнях брали 42 клубів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

7 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Посилання 
 Першість України - 1954  
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат 1954 

54
УРСР
1954 в українському спорті